Gulbins ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gulbins (* 1966), deutscher Mediziner
 Max Gulbins (1862–1932), deutscher Organist und Kantor